Bankovky koruny československé byla papírová platidla československé měny, emitovaná ve více letech:

 Bankovky koruny československé (1919–1923) – bankovky vydané v letech 1919 až 1923,
 Bankovky koruny československé (1945) – bankovky vydané v roce 1945,
 Bankovky koruny československé (1953) – bankovky vydané v roce 1953.